Název Loužek má více míst:
 Loužek (Cheb), část města Cheb v okrese Cheb
 Loužek (Turnov), část města Turnov v katastrálním území Bukovina u Turnova v okrese Semily
 Loužek (přírodní rezervace), přírodní rezervace v obci Doksany v okrese Litoměřice
 Louzek, též Loužek – zčícenina hradu v katastrálním území Suchdol u Bujanova obce Bujanov v okrese Český Krumlov